Rovná può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Rovná, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina
Rovná, comune del distretto di Sokolov, nella regione di Karlovy Vary
Rovná, comune del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale